

Persone
Daliah Lavi, nata Daliah Lewinbuk (1942-2017) – cantante e attrice cinematografica israeliana
David Lavi (1956) – ex calciatore israeliano
Federica Lavi (1994) – pallanuotista italiana
Inbar Lavi (1986) – attrice israeliana
Neta Lavi (1996) – calciatore israeliano
Nir Lavi (1981) – modello israeliano

Altro
IAI Lavi – caccia multiruolo monomotore a getto
Lavi – personaggi di D.Gray-man, manga di Katsura Hoshino